Île aux Musées peut désigner:
 Île aux Musées (Berlin)
 Île aux Musées (Munich)